́
Са́лменица () — деревня в Пряжинском районе Карелии, входит в Эссойльское сельское поселение.

Название 
 — пролив,  — начало пролива.

Общие сведения 
Расположена в северной части этнического ареала карел-ливвиков, в 17 км от посёлка Эссойла, на юго-восточном побережье озера Шотозеро.

Южная граница деревни — гора Шо́тгора (), максимальная высота над уровнем моря достигает 154,6 м. Сложена осадочными породами кембрийского периода и ледниковыми отложениями.

Население

История 
На территории деревни располагается археологический памятник — раскоп стоянки первобытных людей, датируемый IV—II веками до нашей эры.

Деревня упоминается в писцовой книге Заонежских погостов, составленной в 1628—1629 годы новгородскими чиновниками писцом Никитой Паниным и подьячим Семёном Копыловым с целью определения размеров податей для местного населения в казну. Салменицкий погост входил в состав Обонежской пятины Новгородской феодальной республики.

В дальнейшем, при образовании Олонецкой губернии, деревня вошла в состав Салменижского общества Петрозаводского уезда.

В XIX веке в деревне открылось одноклассное сельское училище.

В северо-восточной части деревни, на мысу у истока реки Шуи из озера Шотозера, стояла церковь Пророка Ильи. 8 апреля 1934 года постановлением Карельского ЦИК церковь была закрыта.

В годы советско-финской войны (1941—1944) деревня была оккупирована финскими войсками, в ней был размещён концентрационный лагерь советских военнопленных. В апреле 1942 года лагерь был переведён под Петрозаводск в Томицы.

В настоящее время деревня представляет собою дачный посёлок — около двухсот участков.

Известные уроженцы 
 Савельев, Пётр Ефимович (1902—1969) — заслуженный учитель школы Карело-Финской ССР, ректор Карельского государственного педагогического института.

Примечания

Ссылки 
 Родные сердцу имена. Salminiškas Ala-Salmih (ГТРК «Карелия», 2018)
 Погост Салменицы

Литература 
 

Населённые пункты Пряжинского района